Lamech is de naam van twee personen in de Hebreeuwse Bijbel:

 De zoon van Metusaël, een afstammeling van Kaïn. Hij had twee vrouwen, Ada en Silla, en was de vader van Jabal, Jubal en Tubal-Kaïn. In Genesis 4:19-23 staat wat soms het Lied van Lamech wordt genoemd.

 De zoon van Metusalem, een nakomeling van Set. Deze Lamech was de vader van Noach en was de hoofdpersoon in de Openbaring van Lamech, een van de Dode Zeerollen.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel